Фрагменты книги Даниила, обнаруженные в 1952 году в кумранских пещерах, содержат бо́льшую часть всех стихов этой Библейской книги (186 из 357 стихов, что составляет 52,1 %). Среди найденных свитков присутствуют фрагменты из всех глав Книги Даниила, кроме 12-й. Всего найдено 8 манускриптов из трёх пещер: 1Q71, 1Q72, 4Q112, 4Q113, 4Q114, 4Q115, 4Q116, 6Q7.

В приведённой ниже таблице показаны главы и стихи, содержащиеся в свитках.

Содержание свитков и их датировка:

Литература 
 John Joseph Collins,Peter W. Flint. The book of Daniel: composition and reception, стр. 330
 Florentino García Martínez,Eibert J. C. Tigchelaar. The Dead Sea Scrolls Study Edition. Volume I: 1Q1-4Q273, стр. 208, 290—292
 Florentino García Martínez. The Dead Sea Scrolls Study Edition. Volume II. 4Q274 — 11Q31, стр. 1147

Танах:Рукописи
Книги Ветхого Завета
Кумранские рукописи